Dit is een lijst van afleveringen van de Disney Channel original series Shake It Up, dat op 7 november 2010 in première ging.

Overzicht

Seizoen 1: 2010-2011 
 Bella Thorne en Zendaya verschijnen in alle afleveringen.
 Davis Cleveland en Adam Irigoyen zijn afwezig voor twee afleveringen.
 Roshon Fegan is drie afleveringen afwezig.
 Kenton Duty is zeven afleveringen afwezig.

Seizoen 2: 2011-2012 
 Caroline Sunshine behoort nu tot de cast.
 Bella Thorne en Zendaya zijn aanwezig in alle afleveringen.
 Davis Cleveland en Adam Irigoyen zijn afwezig voor twee afleveringen.
 Roshon Fegan is afwezig voor drie afleveringen.
 Caroline Sunshine is afwezig voor vier afleveringen.
 Kenton Duty is afwezig voor vijf afleveringen.

Seizoen 3: 2012-2013 
 Kenton Duty heeft de cast verlaten.
 Bella Thorne & Zendaya verschijnen in alle afleveringen. 
 Caroline Sunshine is tot nu toe afwezig in 4 afleveringen.
 Roshon Fegan is tot nu toe afwezig in 1 aflevering.
 Davis Cleveland en Adam Irigoyen  verschijnen tot nu toe in alle afleveringen.

Shake It Up